Ahmosé-Méritamon peut désigner :
 Ahmosé-Méritamon, fille de Seqenenrê Tâa,  ;
 Ahmosé-Méritamon, fille d',  ;
 Ahmosé-Méritamon, fille de , .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité